Copa América 2007 – quarantaduesima edizione della Coppa America di calcio, campionato per nazionali sudamericane, svoltasi in Venezuela dal 26 giugno al 15 luglio 2007.
 XXXII America's Cup – edizione della competizione velica America's Cup svoltasi dal 23 giugno al 3 luglio 2007 a Valencia (Spagna).
 Coppa America 2007 – edizione della competizione di hockey su pista